Кре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 120 км на північний схід від Нанта, 50 км на південний захід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2017 року Кре і Базуж-сюр-ле-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Базуж-Кре-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 299 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 780,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта